Філер — агент поліції або охоронного відділення в Російській імперії кінця XIX — початку XX століття.
 Філер — угорська монета, що була в обігу в 1892—1999 рр.
 Філер — додатковий матеріал у серіалах, не пов'язаний з основним сюжетом.
 Філер — наповнювач для локальних ін'єкцій, використовуваних у контурній пластиці обличчя без хірургічного втручання.
 «Філер» — радянський фільм 1987 року, знятий Романом Балаяном.

Прізвище 
 Карл Філер (1895—1969) — партійний діяч НСДАП, рейхсляйтер.

Топонім 
 Філер — місто в окрузі Твін-Фоллс, штат Айдахо, США.

Див. також 
 Філлер (прізвище)